Serik (district), een Turks district in de provincie Antalya
 Serik (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Serik